Gentilly steht für:

 Gentilly, eine Stadt in Frankreich
 Gentilly (Québec), eine ehemalige Gemeinde in Québec, Kanada, seit 1965 in Bécancour eingemeindet
 Gentilly (Fluss), ein Zufluss zum Sankt-Lorenz-Strom in Québec
 Kernkraftwerk Gentilly, ein kanadisches Kernkraftwerk in Bécancour
 Gentilly (Minnesota), ein Ort im Polk County, Minnesota, Vereinigten Staaten